A Serie A 1963–1964-es szezonja volt a Serie A hatvankettedik idénye. A győztes a Bologna lett, ez volt a klub hetedik bajnoki címe.

Végeredmény

Bajnokcsapat

 William Negri (34 mérkőzés)
 Carlo Furlanis (34)
 Mirko Pavinato (27)
 Romano Fogli (33)
 Paride Tumburus (28)
 Francesco Janich (34)
 Marino Perani (28)
 Giacomo Bulgarelli (32)
 Harald Nielsen (31)
 Helmut Haller (34)
 Ezio Pascutti (25)
 Vezetőedző: Fulvio Bernardini
Tartalékok
 Antonio Renna (14), Bruno Capra (11), Bruno Franzini (3), Edmondo Lorenzini (2)

Góllövőlista

Eredmények

Osztályozó

Milánó, 1964. június 7.

|}

Kapcsolódó szócikkek 

 Serie B 1963-64
 Serie C 1963-64
 Serie D 1963-64
 Prima Categoria 1963-64
 Coppa Italia 1963-64

Megjegyzések

Források

Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, 2005 szeptember

Külső hivatkozások

  - Eredmények az RSSSF honlapján

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1